El Sagrario (span. für „der Tabernakel“) ist der Name zahlreicher Kirchen, bspw. in Lima (Peru). 

El Sagrario bezeichnet außerdem folgende Parroquias urbanas („städtisches Kirchspiel“) in Ecuador:

 El Sagrario (Cotacachi), Parroquia urbana im Kanton Cotacachi in der Provinz Imbabura
 El Sagrario (Cuenca), Parroquia urbana im Kanton Cuenca in der Provinz Azuay
 El Sagrario (Ibarra), Parroquia urbana im Kanton Ibarra in der Provinz Imbabura
 El Sagrario (Loja), Parroquia urbana im Kanton Loja in der Provinz Loja